

Religione 
 Confessione – in diverse religioni, la pratica che prevede il riconoscimento dei propri peccati
 Confessione – nel cattolicesimo, il sacramento della penitenza
 Confessione religiosa – nel diritto ecclesiastico, soggetto collettivo nel quale si sviluppa e concretizza una determinata fenomenologia religiosa
 Confessione – nel linguaggio del cristianesimo dei primi secoli, l'atto di professare la propria fede, spesso a costo della vita
 Confessione – tomba o sacello di un martire o confessore, ad es. la confessio di San Pietro
 Confessione – l'atto di lodare Dio (ad es., le Confessioni di Sant'Agostino)
 Confessione di fede – nell'ambito della riforma protestante, formula che precisa la fede di una certa confessione religiosa

Altro 
 Confessione – in diritto, dichiarazione a sé svantaggiosa resa in sede processuale o extra-processuale
 Confessione – film del 1941 diretto da Flavio Calzavara
 Confessione – libro del 1882 di Lev Tolstoj
Confessione – canzone del gruppo Biglietto per l'Inferno contenuta nell'album Biglietto per l'Inferno
Confessione – opera lirica di Sandro Fuga, tratta da un racconto di Irvin Shaw

Pagine correlate 
Confessioni (disambigua)
La confessione

Altri progetti